Olah ou Oláh (« Valaque/Roumain » en hongrois) peut désigner :

Nom de famille 
 Adrian Olah, footballeur roumain
 Eva Olah Arrè, artiste d'origine hongroise
 George A. Olah, chimiste américain d'origine hongroise
 Gusztáv Oláh, artiste hongrois
 Ibolya Oláh, chanteuse hongroise
 Lóránt Oláh, footballeur hongrois et serbe

Patronyme 
Patronyme de nombreuses familles hongroises.
Voir : famille Oláh de Lanzsér et Talmács.

Communauté 
 Les Oláh sont un groupe de Roms hongrois.

Homonymie de patronyme hongrois